Ishme-Dagan puede referirse a:
 Ishme-Dagan, rey de Isin (1889-1871  a.  C.)
 Ishme-Dagan I, rey de Asiria (1781-1741  a.  C.)